Greite ist der Familienname folgender Personen:

 Willi Greite (1911–1992), deutscher Sportlehrer und Funktionär